Arcieparchia di Baghdad degli Armeni
Arcieparchia di Baghdad dei Caldei
Arcieparchia di Baghdad dei Siri